Клетиково — деревня в Борковском сельском поселении Бежецкого района Тверской области России.

География 
Расположена южнее деревни Старый Борок, восточнее Клетиково находится большой водоём.

Население

Примечания

Ссылки 
 Клетиково (деревня)

Населённые пункты Бежецкого района